Веррил () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Веррил, Алфеус Хайат (1871—1954) — американский натуралист, путешественник, художник и писатель.
 Веррил, Эддисон Эмери (1839—1926) — американский зоолог.